Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Astyoché fille d'Actor, mère d'Ascalaphe et Ialmène par Arès ;
 Astyoché fille de Laomédon, épouse de Télèphe et mère d'Eurypyle ;
 Astyoché fille de Phylas, mère de Tlépolème par Héraclès ;
 Astyoché fille de Simoïs, épouse d'Érichthonios et mère de Tros ;
 Astyoché fille de Zéthos ;
 Astyoché, une Niobide ;
 Astyoché sœur d'Agamemnon, épouse de Strophios, roi de Phocide.

Notes